Dean Radin (1952) – parapsicologo statunitense
 Furio Radin (1950) – politico croato
 Joshua Radin (1974) – cantautore statunitense
 Milan Radin (1991) – calciatore serbo
 Nikolaj Radin (1872-1935) – attore russo
 Paul Radin (1883-1959) – antropologo statunitense